João Maia (poeta)
 João Maia (político)
 João Maia da Silva Filho - político brasileiro também conhecido como "João Maia"

Desambiguações de antropônimos